Crocodill ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Crocodill (1860), Kanonenboot der Jäger-Klasse
 Crocodill (Schiff, 1880), Panzerkanonenboot der Wespe-Klasse

Siehe auch:
 Crocodile